The Gargantuan е компилационен албум на групата Elf, съдържаща втория и третия албум на групата („Carolina County Ball“ и „Trying to Burn the Sun“), с изключение на песента „Happy“.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Стийв Едуардс – китара
 Мики Лий Сол – китара
 Крейг Грубер – бас
 Гари Дрискол – барабани

Песни

Източници 
Преведена от английската Уикипедия

Албуми на Елф
Музикални албуми от 1978 година